Joaquim Maluquer i Nicolau (Barcelona, 1892–1986), zoòleg català
 Joaquim Maluquer Sostres (Barcelona, 1930 - 2011), sociòleg i ornitòleg català